Фуэнтес-Кальентес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 25 км². Население — 119 человек (на 2010 год). Расстояние — 48 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля